Messier 88, spiralna galaksija u zviježđu Berenikina kosa
 M88 (vojno vozilo)
 SNECMA M88, motor
 M-88 (autoput u Michiganu, SAD)